La Third Division 1924-1925 è stato il 5º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 4° con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Darlington (Third Division North) e  (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti

Selezione dei club 
Non essendo pervenute richieste al di fuori della Football League, sono state rielette le ultime due classificate dei due gruppi della Third Division 1923-1924.

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1925-1926.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1925-1926.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1924-1925
 Second Division 1924-1925
 FA Cup 1924-1925
 FA Charity Shield 1925

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1924
Calcio nel 1925
1924-1925